Buse ima više značenja:
 Buse, Trento
 Buse, Treviso